Alessandro Orsini lahko je:

 Alessandro Orsini, italijanski sociolog
 Alessandro Orsini, italijanski kardinal
 Alessandro Maria Orsini, italijanski vojak